LHC steht für:
 Large Hadron Collider, ein Teilchenbeschleuniger am CERN in der Schweiz
 Left hand circular () für linksdrehend zirkular polarisierte Antennen
 League of Historical Cities
 Les Horribles Cernettes, eine Musikgruppe am CERN
 Lichtsammelkomplex (engl. ), eine Bezeichnung für Proteine, die Pigmente enthalten und in der Photosynthese eine Rolle spielen
 Louis Hartlooper Complex, Kulturdenkmal in Utrecht
 LHC Cottbus, deutscher Handballverein
 Lausanne HC, Schweizer Eishockeyclub
 Limburger HC, deutscher Hockeyclub
 Linköpings HC, schwedischer Eishockeyclub
 Lyon Hockey Club, französischer Eishockeyclub
 Lützow-Holm-Komplex
 Lord High Chancellor, siehe Lordkanzler
 London Helicopter Centres (ICAO-Code), britischer Hubschrauberlandeplatz
 Bahnhof Hecklingen (DS100-Code), ehemaliger Personen-Bahnhof an der Bahnstrecke Staßfurt–Blumenberg

Siehe auch:
 LHC@Home, Volunteer-Computing-Projekt

Abkürzung